Nehring ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons A. Nehring (1890–1967), deutscher Sprachwissenschaftler
 Alfred Nehring (1845–1904), deutscher Zoologe und Paläontologe
 Alfried Nehring (* 1939), deutscher Dramaturg, Sohn von Kurt Nehring 
 Andreas Nehring (* 1957), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Bärbel Nehring-Kleedehn (geb. Kleedehn; 1952–2022), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (CDU)
 Chad Nehring (* 1987), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Christopher Nehring (* 1984), deutscher Wissenschaftler, Journalist und Publizist
 Dietwart Nehring (* 1930), deutscher Chemiker und Ozeanograph, Sohn von Kurt Nehring
 Erhard Nehring (1892–1982), deutscher Bakteriologe
 Erika Trautmann-Nehring (1897–1968), deutsche Illustratorin und Archäologin
 Gisela Gebauer-Nehring (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Harald Nehring (* 1929), deutscher Hörspielautor
 Holger Nehring (* 1974), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Joachim Nehring (1903–1991), deutscher Journalist
 Johann Christian Nehring (1671–1736), deutscher Kirchenlieddichter
 Johannes Nehring (1902–1930), deutscher Segelflugpionier
 Kurt Nehring (1898–1988), deutscher Agrikulturchemiker
 René Nehring (* 1975), deutscher Journalist
 Rudolf Nehring (1922–1968), deutscher Journalist
 Volker Nehring (* 1981), deutscher Entomologe und Evolutionsbiologe
 Walther Nehring (1892–1983), deutscher General
 Wladislaus Nehring (1830–1909), polnischer Slawist und Historiker

Siehe auch:
 Nering
 Nering Bögel
 Naehring
 Nehrig